Blankemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 die Brüder Fritz und Frank Blankemeyer, Gründer der Gütersloher Fleischwarenfabrik J.F. Marten GmbH
 Johann Blankemeyer (1898–1982), deutscher Politiker (NSDAP)
 Martin Blankemeyer (* 1971), deutscher Filmemacher